

Події

Великі релізи 
 Minecraft
 Angry Birds
 Fate: The Traitor Soul
 James Cameron's Avatar: The Game
 Plants vs. Zombies
 S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті
 Grand Theft Auto: Chinatown Wars
 League of Legends
 Left 4 Dead 2
 Battlefield 1943
 Demon's Souls
 Final Fantasy XIII
 The Sims 3
 Warhammer 40,000: Dawn of War II
 Call of Duty: Modern Warfare 2
 Mount & Blade. Вогнем і мечем
 Halo Wars

Системи

Бізнес

Відзнаки

Див. також 

 Інші події цього року

Примітки 

Роки у відеоіграх
2009
2000-ні